

Sciences 
 Ensemble, en mathématiques, concept de base de la théorie des ensembles.
 Ensemble, en informatique, structure de données de stockage, sans ordre particulier et sans doublon.

Musique 
 Ensemble, groupe de musiciens.

Albums 
 Ensemble, album de Gilbert Bécaud sorti en 1996.
 Ensemble, album réunissant de nombreux artistes français vendu au profit de la recherche contre le sida en 1998.
 Ensemble, deuxième album de Kendji Girac, sorti en .

Chansons 
 Ensemble, chanson de Jean-Jacques Goldman de 2001.
 Ensemble, chanson de Pierre Rapsat de 2001.
 Ensemble, chanson de Cœur de pirate sortie en 2010.

Cinéma 
 Ensemble, court métrage de Mohamed Fekrane (2010).

Politique

France 
 Ensemble !, mouvement politique français (2013-)
 Ensemble, coalition politique française (2021-), présentée sous l'étiquette « Ensemble ! majorité présidentielle », puis « Ensemble ! » (sans aucun lien avec le parti politique « Ensemble ! »)
 Ensemble !, confédération de partis politiques français de Nouvelle-Calédonie (2022-), opposés à l'indépendance de cette collectivité, auparavant appelée Les Loyalistes puis Union loyaliste (sans aucun lien avec le parti politique « Ensemble ! » mais ayant soutenu des candidats communs sous l'étiquette nationale de la coalition « Ensemble ! majorité présidentielle »)

Hongrie 
 Ensemble, parti politique hongrois (2012-)

Serbie 
 Ensemble, parti politique serbe (2022-)

Suisse 

 Ensemble à gauche, coalition politique suisse (2011-)

Tchéquie 
 Ensemble, coalition politique tchèque (2020-)

Mode 

 Un ensemble, groupe de deux ou plusieurs pièces de vêtement féminin, destinées à être portées ensemble, tel le twinset.
 Un ensemble tailleur, ou tailleur.

Voir aussi 
  ;
 , mot anglais pour « ensemble ».

Homonymie de titre